Vingt-Huit-Août ou XXVIII-Août ou 28-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

28 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, vers la fin de la seconde Guerre mondiale, le  :

 Début de l'insurrection niçoise et de la libération de Nice et de Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes.
 Exécution de plusieurs otages dont trois gendarmes, fusillés par les occupants Allemands à Lusigny-sur-Barse et au Mesnil-Saint-Père dans l'Aube.
 Libération de Montélimar dans la Drôme,  par les Alliés américains et les FFI.
 Libération de Courtisols et Vertus dans la Marne, par les Alliés américains et les FFI.
 Exécution de quatre maquisards à Vitry-le-François dans la Marne, la veille de la libération de la ville.
 Combats de la libération, qui firent plusieurs victimes parmi les FFI à Gaye dans la Marne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Vingt-Huit-Août » et « XXVIII-Août »

Graphie « 28-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 28 de Agosto » ou « Veintiocho de Agosto »

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
28